Puchar Hopmana 2007 – nieoficjalne tenisowe mistrzostwa drużyn mieszanych, które rozegrane zostały w australijskim Perth w dniach 30 grudnia 2006 – 5 stycznia 2007. Do zawodów przystąpiło szesnastu zawodników, reprezentujących osiem państw. Najwyżej rozstawiona została drużyna rosyjska, która wywalczyła główne trofeum. Nadieżda Pietrowa i Dmitrij Tursunow pokonali Hiszpanów Anabel Medinę Garrigues i Tommy’ego Robredo w rozgrywce finałowej.

W trakcie meczów grupowych Australijczyk Mark Philippoussis odniósł kontuzję prawego kolana. W trzeciej konfrontacji zastąpił go rodak, Nathan Healey.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Skuteczność zawodników 
Skuteczność to iloraz liczby wygranych meczów i wszystkich rozegranych spotkań.

Skuteczność państw 
Iloraz meczów wygranych przez drużynę jednego kraju i wszystkich rozegranych.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007
2007 w tenisie ziemnym
2006 w Australii
2007 w Australii